Пло́тность — это интенсивность распределения одной величины по другой:
 В физике:
 Линейная плотность 
 Матрица плотности
 Молярная плотность
 Объемная плотность 
 Относительная плотность
 Парциальная плотность
 Плотность
 Плотность воздуха
 Плотность заряда
 Плотность звуковой энергии
 Плотность нефти
 Плотность потока
 Плотность потока энергии
 Плотность потока энергии электромагнитного поля
 Плотность состояний
 Плотность тока
 Плотность энергии
 Поверхностная плотность
 Оптическая плотность
 Рентгенологическая плотность (уровень поглощения веществом рентгеновского излучения в результате фотопоглощения (фотоэффекта) и комптоновского рассеяния)
 Спектральная плотность (распределение по интервалу частот)
 Спектральная плотность излучения
 Спектральная плотность мощности
 Теория функционала плотности
 Удельная плотность
 Электронная плотность
 В математике:
 Асимптотическая плотность
 Плотность измеримого множества
 Плотность вероятности
 Плотность последовательности
 Плотность топологического пространства (одна из его мощностных характеристик)
 Плотность упаковки (доля пространства, заполненная упакованными фигурами)
 Теорема о точках плотности
 Ядерная оценка плотности
 В демографии:
 Плотность населения
 Плотность населения субъектов Российской Федерации
 Список стран, сортировка по плотности населения
 В лингвистике, информатике:
 Лексическая плотность
 Пиксельная плотность
 Плотность записи информации (
 В производстве, технике, строительстве:
 Линейная плотность пряжи
 Насыпная плотность
 Плотность застройки
 Плотность оборудования и трубопроводов (синоним герметичности)
 В военном деле:
 Плотность огня
 Плотность поражения